Советская лунная программа
 Российская лунная программа
 Американская лунная программа «Аполлон»
 Китайская лунная программа